Ве́генер — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Альфред Вегенер (1880—1930) — німецький геолог і метеоролог, творець теорії дрейфу материків.
 Вільгельм Вегенер (1895—1944) — німецький воєначальник, генерал.
 Герда Вегенер (1886—1940) — данська художниця
 Ейнар Вегенер (Лілі Ельбе) (1882—1931) — данський художник, один із перших чоловіків, що змінив стать хірургічним шляхом
 Пауль Вегенер (1874—1948) — німецький актор і режисер, один з основоположників кіноекспресіонізму.
Німецькі прізвища